Чурили — шляхетські роди

Чурили — село в гміні Збучин Седлецького повіту Мазовецького воєводства